Liga austriacka w piłce nożnej (1945/1946) była 35. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Austrii. Tytułu z sezonu 1943/1944 broniła drużyna First Vienna FC 1894. Nowym mistrzem Austrii został zespół Rapid Wiedeń.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Bundesliga austriacka w piłce nożnej mężczyzn

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Austrii